Akan steht für:
 Akan, ein Volk bzw. eine Gruppe von Ethnien in Ghana und der Elfenbeinküste
 Akan-Sprachen, die Sprachen dieser Gruppe
 Akan-Vornamen, das System der Vornamen in diesen Sprachen
 Akan-gun (阿寒郡), einen Distrikt in Japan
 eine Stadt in diesem Distrikt, siehe Akan (Hokkaidō) (阿寒町)
 einen Nationalpark dort, siehe Akan-Nationalpark (阿寒国立公園)
 einen Berg dort, siehe Akan (Vulkan) (阿寒岳)
 einen See dort, siehe Akan (See) (阿寒湖)
 eine Town(ship) im Richland County, Wisconsin, USA,  siehe Akan (Wisconsin)
 (4584) Akan, einen Asteroiden

Akan ist der Familienname folgender Personen:
 Akan (Mönch) (1136–1207), japanischer Mönch
 İlyas Akan (* 1991), türkischer Fußballspieler
 Mahmut Akan (* 1993), türkischer Fußballspieler
 Metin Akan (* 1983), türkischer Fußballspieler
 Tarık Akan (1949–2016), türkischer Schauspieler

AKAN steht für:
 Antike Naturwissenschaft und ihre Rezeption, eine wissenschaftliche Reihe, die Schriften über die Naturwissenschaft und Medizin der Antike veröffentlicht

Siehe auch:
 ACAN

AKAN